Název Kostelecký potok má více vodních toků:

 Kostelecký potok (přítok Husího potoka) – levostranný přítok Husího potoka v okrese Nový Jičín
 Kostelecký potok (přítok Rusavy) – pravostranný přítok Rusavy v okresech Přerov a Kroměříž
 Kostelecký potok (přítok Sázavy) – pravostranný přítok Sázavy v okrese Benešov
 Kostelecký potok (přítok Vltavy) – pravostranný přítok Vltavy v okrese Písek